Beatrix Lucemburská (1305 – 11. listopadu 1319, Temešvár) byla uherská a chorvatská královna, dcera římského krále Jindřicha VII. z dynastie Lucemburků a Markéty Brabantské; sestra českého krále Jana Lucemburského.

Původně byl pro Beatrix plánován sňatek s neapolským princem Petrem. Po otcově smrti roku 1313 se politická situace změnila a k plánovanému sňatku nedošlo. Nakonec se třináctiletá Beatrix stala druhou manželkou uherského krále Karla Roberta. Při porodu svého prvního dítěte ve věku pouhých čtrnácti let zemřela.

Vývod z předků

Reference

Literatura

Externí odkazy 
 

Lucemburkové
Anjouovci
Uherské královny
Chorvatské královny
Pohřbení v katedrále v Oradeji
Narození v roce 1305
Úmrtí v roce 1319
Úmrtí 11. listopadu
Úmrtí v Temešváru
Zemřelé v souvislosti s porodem
Ženy